Les llengües mel  són una branca de les llengües nigerocongoleses parlades a Guinea Bissau, Guinea, Sierra Leone i Libèria. La més nombrosa és la temné, amb prop de dos milions de parlants; el kissi és el següent, amb mig milió.

Llengües 
Les llengües mel han estat classificades tradicionalment com la major part d'una branca meridional de les llengües atlàntiques, una part de les nigerocongoleses. No obstant això, aquests són grups més geogràfics i tipològics que no pas genealògics; Segerer (2010) mostra que no hi ha una relació exclusiva entre les meel i les altres llengües del sud, gola i limba.

Glottolog manté Golla però treu Sua, classificant-la posteriorment amb Mboteni i Mbulungish.

Comparació lèxica 
Els numerals para diferents llengües atlàntiques meridionals són:

Notes

Referències 
 Guillaume Segerer & Florian Lionnet 2010. "'Isolates' in 'Atlantic'" . Language Isolates in Africa workshop, Lyon, Dec. 4

Mel